Nergizlik ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Nergizlik (İskenderun), Ortschaft im Landkreis İskenderun der türkischen Provinz Hatay
 Nergizlik (Karaisalı), Ortschaft im Landkreis Karaisalı der türkischen Provinz Adana